Amerikai Egyesült Államok
 Nashua (Iowa)
 Nashua (Kalifornia)
 Nashua (Minnesota)
 Nashua (Montana)
 Nashua (New Hampshire)